Sigy je název nebo součást názvu více míst:

 Sigy – francouzská obec v departementu Seine-et-Marne
 Sigy-en-Bray – francouzská obec v departementu Seine-Maritime
 Sigy-le-Châtel – francouzská obec v departementu Saône-et-Loire